Die Südostasienspiele 1961, englisch als Southeast Asian Peninsular Games (SEAP) bezeichnet, fanden vom 11. bis 16. Dezember 1961 in Rangoon statt. Es war die 2. Auflage der Spiele. Es nahmen mehr als 800 Athleten und Offizielle aus 7 Ländern in 13 Sportarten an den Spielen teil.

Medaillenspiegel

Sportarten

Referenzen 
 Percy Seneviratne (1993) Golden Moments: the S.E.A Games 1959-1991 Dominie Press, Singapur ISBN 981-00-4597-2
 Geschichte der Südostasienspiele
 Lew Hon Kin: SEA Games Records 1959-1985, Petaling Jaya – Penerbit Pan Earth, 1986

1961
Sportveranstaltung in Rangun
Multisportveranstaltung 1961